Biga (construcció), peça que, disposada horitzontalment, serveix per suportar les càrregues que no graviten directament sobre una paret o un pilar.
 La Biga i la Busca, bàndols polítics en què es dividiren els comerciants catalans al .
 Biga (Çanakkale), ciutat i districte de la província de Çanakkale, a la regió de Màrmara (Turquia).
 Biga (carro), carro tirat per dos cavalls posats l'un al costat de l'altre.
 Barra grossa de ferro o de fusta que serveix per a fer funcionar la premsa.